Six-Septembre ou VI-septembre ou 6-Septembre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

 6 septembre,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonymes 

Les noms de plusieurs voies, places, sites ou édifices, de pays ou régions francophones, contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des évènements cités en page d'éphéméride du 6 septembre, ou à des évènements locaux.

En France, les événements commémorés pour cette date sont :
 Le  : Lancement de la première bataille de la Marne, vers le début de la première Guerre mondiale.
 Le  : Chute d'un bombardier allié américain B-17 sur Champigny, dans l'Yonne.
  Le  : Libération de Chagny en Saône-et-Loire, de Steenvoorde dans le Nord, etc., vers la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page Septembre (odonymie).

Graphies « Six-Septembre »  et « VI-Septembre »

Graphie « 6 septembre »

Références, notes et localisations

Références

Notes et géolocalisations 

La mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore recensé dans les  sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Bing Maps et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes dont le quantième du mois est en lettres

Géolocalisations des odonymes dont le quantième du mois est en chiffres 

06